Bacsó település Ukrajnában,
 Bacsó keresztnév
 Bacsó, családnév